Малая Раковка — название населённых пунктов в России:

 Малая Раковка — деревня в Корсаковском районе Орловской области, упразднена в 2004 г.
 Малая Раковка — деревня в Красноярском районе Самарской области.

См. также 
 Раковка